

Pesssoas 
 Auguste de Saint-Hilaire - botânico e naturalista francês
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire - naturalista e zoólogo francês 
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire - zoólogo, etólogo e ornitólogo francês 
 Albert Geoffroy Saint-Hilaire -  zoólogo francês

Localidades

Saint-Hilaire (Allier)
Saint-Hilaire (Alta Garona)
Saint-Hilaire (Aude)
Saint-Hilaire (Doubs)
Saint-Hilaire (Essonne)
Saint-Hilaire (Haute-Loire)
Saint-Hilaire (Isère)
Saint-Hilaire (Lot)
Saint-Hilaire (Puy-de-Dôme)

Áreas de conservação natural
Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, no Paraná, Brasil.
Parque Natural Municipal Saint-Hilaire, no Rio Grande do Sul, Brasil.

Desambiguação